Kamienica Pod Jeleniem w Krakowie – kamienica przy Rynku Głównym w Krakowie
 Kamienica Pod Jeleniem w Kłodzku – kamienica przy placu Bolesława Chrobrego we Kłodzku